Уральский сельсовет — сельское поселение в Рыбинском районе Красноярского края.

Административный центр — посёлок Урал.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Красноярского края от 18 февраля 2005 года № 13-3019 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Рыбинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований»

С 1 января 2014 года рабочий посёлок Урал стал посёлком сельского типа, а городское поселение — сельским поселением.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — посёлок Урал.

Местное самоуправление 
 Уральский поселковый Совет депутатов
Дата избрания: 14.10.2012. Срок полномочий: 5 лет. Количество депутатов: 10

 Глава муниципального образования
 Хабарова Галина Викторовна. Дата избрания: 14.10.2012. Срок полномочий: 5 лет

Примечания 

Муниципальные образования Рыбинского района Красноярского края
Сельские поселения Красноярского края
Упразднённые городские поселения Красноярского края
Городские поселения, упразднённые в 2014 году